

Geografia
 Shah Alam – città della Malaysia, capitale dello Stato di Selangor
 Distretto di Dawlat Shah – distretto dell'Afghanistan appartenente alla provincia del Laghman
 Distretto di Nadir Shah Kot – distretto dell'Afghanistan appartenente alla provincia di Khowst
 Distretto di Shah Joy – distretto dell'Afghanistan appartenente alla provincia dello Zabol
 Distretto di Shah Wali Kot – distretto dell'Afghanistan appartenente alla provincia di Kandahar

Persone
 Abdullah Shah – assassino seriale afghano
 Azlan Shah Kamaruzaman – pilota motociclistico malese
 Farooq Shah – calciatore pakistano
 Hussain Shah Syed – ex pugile pakistano
 Idries Shah – scrittore britannico
 Kundan Shah – regista e sceneggiatore indiano
 Mohammed Nadir Shah – sovrano afgano
 Mohammed Zahir Shah – sovrano afgano
 Naseeruddin Shah – attore indiano
 Noh Alam Shah – calciatore singaporiano
 Raja Ashman Shah – principe, avvocato e dirigente d'azienda malese
 Roger Shah – disc jockey e produttore discografico tedesco
 Saira Shah – giornalista, scrittrice documentarista britannica
 Sayed Mohammad Jaffar Shah – hockeista su prato indiano
 Samragyee Rajya Laxmi Shah – modella e attrice nepalese
 Satish Shah – attore indiano
 Sonia Shah – giornalista statunitense
 Tahir Shah – esploratore, giornalista e documentarista britannico
 Tengku Amir Shah – principe malese
 Tengku Sulaiman Shah – principe e imprenditore malese
 Vivaan Shah – attore indiano
 Jaffar Ali Shah – ex nuotatore pakistano

Altro
 Shah – titolo dei regnanti nel mondo arabo e indiano
 Dinastia Shah – dinastia regnante del Regno Gorkha e del Regno del Nepal
 Funzione Shah – altro nome del pettine di Dirac